Alias de Domínios, são endereços de outros sites que podem ser associados a um endereço principal, como se um site estivesse dentro do outro. Quando existe a necessidade de registrar um site sem que queira contratar uma empresa de hospedagem, simplesmente para ter o nome assegurado e você já tem um site publicado e funcionando com o necessário (dominio e hospedagem). Você pode acessar o painel de controle do seu site e adicionar um Alias de
Domínio fazendo com que o novo site "use o espaço do site principal".

A FAPESP (Registro.Br) exige DNS primário e secundário para registro de domínios e esta é uma saída, caso contrário, alguns provedores de Hospedagem disponibilizam em seu site o serviço de registro de domínios e automaticamente colocam DNS's para que não haja problemas e seja efetivado o registro.

Web
DNS